Cette liste contient le top 50 des chaînes ayant le plus d'abonnés sur la plateforme de streaming Twitch. En janvier 2021, la chaîne la plus suivie appartient à Ninja avec plus de 18 millions d'abonnés.  La streameuse féminine avec le plus d'abonnés sur sa chaîne est Pokimane avec plus de 9,2 millions d'abonnés. La marque qui compte le plus d'abonnés sur la plateforme est Riot Games avec plus de 6 millions d'abonnés.

Les 50 chaînes les plus suivies 
Le tableau suivant répertorie les 50 chaînes les plus suivies sur Twitch (à la date du 9 octobre 2022), ainsi que l'activité principale de chaque chaîne.

Liste des plus gros pics d'audience sur Twitch 
En bonus, voici les plus gros pics d'audience atteint sur Twitch, seulement 7 streams ont dépassés la barre des 1 million de spectateurs aujourd'hui. Le stream le plus récent à rentrer dans ce classement est celui sur le Eleven All Stars de AmineMaTue, atteignant 1,15 M de viewers le 19 novembre 2022.

Liste des 30 premières chaînes francophones 
Le tableau suivant répertorie les 30 chaînes francophones les plus suivies sur Twitch (à la date du 19 novembre 2022), ainsi que l'activité(s) principale(s) de chaque chaîne.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des chaînes YouTube ayant le plus d'abonnés
 Liste des vidéos les plus visionnées sur YouTube
 Liste des comptes Instagram les plus suivis

Liste en rapport avec Internet
Streameur Twitch